Gumball peut faire référence à :
 Gumball, un jeu vidéo d'action édité en 1983 ;
 Gumball 3000, un rallye automobile ;
 Gumball, un groupe de rock alternatif américain ;
 Le Monde incroyable de Gumball, un dessin animé britannico-américain ;
 Gumball, le personnage principal du Monde incroyable de Gumball.